Жовтнева вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Поточні назви
 У місті Донецьк:
Жовтнева вулиця — вулиця у Будьоннівському районі;
Жовтнева вулиця — вулиця у Ворошиловському районі.
Жовтнева вулиця — вулиця у місті Калинівка Вінницької області.
Жовтнева вулиця — вулиця у Києві, в місцевості Катеринівка.
Жовтнева вулиця — вулиця в місті Луганськ.
Жовтнева вулиця — вулиця в місті Роздільна.
Жовтнева вулиця — вулиця в місті Буча.

Колишні назви

Вінницька область 
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в місті Бершадь.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Натана Альтмана в місті Вінниця.
Жовтнева вулиця — колишня назва Молодіжної вулиці в смт Вороновиця.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Сагайдачного в місті Гнівань.
Жовтнева вулиця — колишня назва Джерельної вулиці в місті Іллінці.
Жовтнева вулиця — колишня назва Подільської вулиці в смт Оратів.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Володимира Очеретного у смт. Тиврів.
Жовтнева вулиця — колишня назва Витягайлівської вулиці в смт Тростянець.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Олександра Подоляна в місті Тульчин.
Жовтнева вулиця — колишня назва Замкової вулиці в місті Ямпіль.

Волинська область 
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Незалежності в смт Головне.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Квітнева у місті Ківерці.
Жовтнева вулиця — колишня назва Волноваської вулиці в місті Луцьк.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Незалежності в смт Люблинець.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Данила Шумука в місті Любомль.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Соборності в смт Стара Вижівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Набережної вулиці в смт Турійськ.

Дніпропетровська область 
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Юрія Левенця в смт Васильківка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Вишневої вулиці в місті Верхівцеве.
Жовтнева вулиця — колишня назва Конституційної вулиці в місті Верхньодніпровськ.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Усненка в місті Вільногірськ.
Жовтнева вулиця — колишня назва Осінньої вулиці в смт Гвардійське.
В Дніпрі:
Жовтнева вулиця — колишня назва Золотоосінньої вулиці у Новокодацькому районі.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Марії Приймаченко у Самарському районі.
Жовтнева вулиця — колишня назва Святкової вулиці в смт Дніпровське.
Жовтнева вулиця — колишня назва Осінньої вулиці в місті Жовті Води.
Жовтнева вулиця — колишня назва Осінньої вулиці в смт Карнаухівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Олександра Поля в місті Кривий Ріг.
Жовтнева вулиця — колишня назва Прохолодної вулиці в місті Марганець.
Жовтнева вулиця — колишня назва Кам'янської вулиці в смт Межова.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Козацької Слави в смт Новомиколаївка.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Гавриїла Зелінського в місті Новомосковськ.
Жовтнева вулиця — колишня назва Золотоосінньої вулиці в смт Обухівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в місті Павлоград.
Жовтнева вулиця — колишня назва Ювілейної вулиці в місті Першотравенськ.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Миру в смт Петропавлівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Північної вулиці в місті Покров.
Жовтнева вулиця — колишня назва Клубної вулиці в смт Покровське.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Карпенка в смт Радушне.
Жовтнева вулиця — колишня назва Мальовничої вулиці в місті Синельникове.
Жовтнева вулиця — колишня назва Паркової вулиці в смт Слобожанське.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Самойлова в смт Солоне.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Незалежності в смт Софіївка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Осінньої вулиці в місті Тернівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Тихої вулиці в смт Томаківка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Яблуневої вулиці в смт Царичанка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Берегової вулиці в смт Червоногригорівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Антона Лисечка в смт Широке.

Донецька область 
 Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Чепижного в місті Авдіївка.
 Жовтнева вулиця — колишня назва Зарічної вулиці в смт Андріївка.
 Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Омеляна Бірюкова в місті Бахмут.
 Жовтнева вулиця — колишня назва Паркової вулиці в місті Білозерське.
 Жовтнева вулиця — колишня назва Покровської вулиці в смт Водянське.
 Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Кузьми Скрябіна в місті Волноваха.
 Жовтнева вулиця — колишня назва Квіткової вулиці в місті Добропілля.
 Жовтнева вулиця — колишня назва Вишневої вулиці в смт Донецьке.
 Жовтнева вулиця — колишня назва Слобожанської вулиці в місті Дружківка.
 Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Шаблин Яр в смт Зарічне.
 Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Незалежності в місті Костянтинівка.
 Жовтнева вулиця — колишня назва Абрикосової вулиці в смт Красна Гора.
 Жовтнева вулиця — колишня назва Яблуневої вулиці в місті Красногорівка.
 Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Лесі Українки в місті Лиман.
 У Маріуполі:
 Жовтнева вулиця — колишня назва Комишової вулиці в Кальміуському районі.
 Жовтнева вулиця — колишня назва Успенської вулиці в Центральному районі.
 Жовтнева вулиця — колишня назва Ветеранської вулиці в місті Мирноград.
 Жовтнева вулиця — колишня назва Покровської вулиці в смт Нікольське.
 Жовтнева вулиця — нині частина проспекту Олекси Тихого в смт Олексієво-Дружківка.
 Жовтнева вулиця — колишня назва Зоряної вулиці в місті Покровськ.
 Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Сібільова в місті Святогірськ.
 Жовтнева вулиця — колишня назва Покровської вулиці в місті Сіверськ.
 Жовтнева вулиця — колишня назва Черкаської вулиці в місті Слов'янськ.
 Жовтнева вулиця — колишня назва Світлої вулиці в місті Торецьк.
 Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Богдана Хмельницького в місті Українськ.
 Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Олійника в місті Часів Яр.
 Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Івана Труша в смт Ярова.

Житомирська область 
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Людмили Волошки в місті Андрушівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Січових Стрільців у місті Баранівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Святої Покрови в місті Бердичів.
Жовтнева вулиця — колишня назва Соборної вулиці в смт Гришківці.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Сергія Кемського в місті Коростень.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Володимира Великого у місті Коростишів.
Жовтнева вулиця — колишня назва Вільшанської вулиці в смт Миропіль.
Жовтнева вулиця — колишня назва Варшавської вулиці в місті Новоград-Волинський.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Ремболовича в місті Олевськ.
Жовтнева вулиця — колишня назва Сонячної вулиці в смт Попільня.

Закарпатська область 
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Олексія Гуртова в місті Мукачево.
Жовтнева вулиця — колишня назва Ужгородської вулиці в місті Перечин.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Шимона Голлоші в смт Солотвино.
Жовтнева вулиця — колишня назва Нересенської вулиці в місті Тячів.

Запорізька область 
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Запорізьких Козаків в місті Бердянськ.
Жовтнева вулиця — колишня назва Щасливої вулиці в смт Більмак.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Незалежності України в смт Веселе.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Незалежності України в місті Вільнянськ.
Жовтнева вулиця — колишня назва Козацької вулиці в місті Гуляйполе.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Земського лікаря Лукашевича в місті Запоріжжя.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в місті Кам'янка-Дніпровська.
Жовтнева вулиця — колишня назва Української вулиці в смт Кирилівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Героїчної вулиці в смт Комишуваха.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Лесі Українки в смт Кушугум.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Амет-Хана Султана в місті Мелітополь.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Гетьмана Сагайдачного в місті Оріхів.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Чеберка в місті Пологи.
Жовтнева вулиця — колишня назва Яблуневої вулиці в місті Приморськ.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Героїв України в місті Токмак.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Захисників України в смт Чернігівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Ігоря Щербини в смт Якимівка.

Київська область 
Жовтнева вулиця — колишня назва Центральної вулиці в смт Баришівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Івана Сірка у місті Бориспіль.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Соборності в смт Борова.
Жовтнева вулиця — колишня назва Поштової вулиці в смт Бородянка.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в місті Боярка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Європейської вулиці в місті Вишневе.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Незалежності в смт Згурівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Северинівської вулиці в місті Ірпіні.
Жовтнева вулиця — колишня назва Вишневої вулиці в смт Калинівка.
 Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Патріарха Володимира Романюка у Києві.
Жовтнева вулиця — колишня назва Сонячної вулиці в місті Миронівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Чумацький Шлях в місті Обухів.
Жовтнева вулиця — колишня назва Джерельної вулиці в місті Ржищів.
Жовтнева вулиця — колишня назва Зарічної вулиці в місті Тараща.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Незалежності в місті Узин.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Володимира Винниченка в місті Фастів.

Кіровоградська область 
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Володимира Винниченка в смт Вільшанка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Сонячної вулиці в місті Долинська.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в місті Знам'янка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Центральної вулиці в місті Мала Виска.
Жовтнева вулиця — колишня назва Центральної вулиці в смт Нова Прага.
Жовтнева вулиця — колишня назва Іллінської вулиці в Новомиргород.
Жовтнева вулиця — колишня назва Ринкової вулиці в смт Олександрівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Святкової вулиці в смт Петрове.
Жовтнева вулиця — колишня назва Затишної вулиці в місті Помічна.

Луганська область 
Жовтнева вулиця — колишня назва Соборної вулиці в місті Гірське.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Довженка в місті Золоте.
Жовтнева вулиця — колишня назва Центральної вулиці в місті Кремінна.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Великий Шлях в смт Новоайдар.
Жовтнева вулиця — колишня назва Весняної вулиці в смт Новопсков.
Жовтнева вулиця — колишня назва Соснової вулиці в місті Попасна.
Жовтнева вулиця — колишня назва Високої вулиці в місті Рубіжне.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Юності в місті Сєвєродонецьк.
Жовтнева вулиця — колишня назва Магістральної вулиці в смт Станиця Луганська.
Жовтнева вулиця — колишня назва Гімназичної вулиці в місті Старобільськ.
Жовтнева вулиця — колишня назва Заводської вулиці в смт Троїцьке.

Миколаївська область 
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Дмитра Донцова в місті Березанка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Медичної вулиці в смт Березнегувате.
Жовтнева вулиця — колишня назва Виноградної вулиці в смт Костянтинівка.
В Миколаєві:
Жовтнева вулиця — колишня назва Учительської вулиці в Заводському районі.
Жовтнева вулиця — колишня назва Староболгарської вулиці в Центральному районі.
Жовтнева вулиця — колишня назва Покровської вулиці в місті Очаків.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці 200-річчя Снігурівки в місті Снігурівка.

Одеська область 
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Шовковична у місті Арциз.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Європейська у місті Балта.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Кирилова в місті Білгород-Дністровський.
Жовтнева вулиця — колишня назва Ізмаїльської вулиці в місті Болград.
Жовтнева вулиця — колишня назва Свято-Миколаївської вулиці в місті Вилкове.
Жовтнева вулиця — колишня назва Шкільної вулиці в місті Ізмаїл.
Жовтнева вулиця — колишня назва Козацької вулиці в місті Кілія.
Жовтнева вулиця — колишня назва Горіхової вулиці в смт Олександрівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Осінньої вулиці в місті Рені.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Осіння у місті Роздільна.
Жовтнева вулиця — колишня назва Гімназичної вулиці в місті Татарбунари.
Жовтнева вулиця — колишня назва Вишневої вулиці в місті Чорноморськ.
Жовтнева вулиця — колишня назва Південної вулиці в смт Ширяєве.

Полтавська область 
Жовтнева вулиця — колишня назва Європейської вулиці в смт Велика Багачка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Виноградної вулиці в місті Глобине.
Жовтнева вулиця — колишня назва Дворянської вулиці в смт Градизьк.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Євгена Гребінки в місті Гребінка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Вишневої вулиці в смт Диканька.
Жовтнева вулиця — колишня назва Сумської вулиці в місті Зіньків.
Жовтнева вулиця — колишня назва Марковичої вулиці в місті Карлівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Юр'ївської вулиці в місті Кобеляки.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Полтавський Шлях в смт Котельва.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Ігоря Сердюка в місті Кременчук.
Жовтнева вулиця — колишня назва Покровської вулиці в місті Лохвиця.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Юрія Печериці в смт Машівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Незалежності в смт Опішня.
Жовтнева вулиця — колишня назва Затишної вулиці в смт Оржиця.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Січових Стрільців в місті Пирятин.
 Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Соборності в місті Полтава.
Жовтнева вулиця — колишня назва Старокиївської вулиці в місті Решетилівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Сумської вулиці в смт Скороходове.
Жовтнева вулиця — колишня назва Київської вулиці в місті Хорол.

Рівненська область 
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Незалежності в місті Костопіль.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Миру в смт Млинів.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Юліуша Словацького у місті Сарни.

Сумська область 
Жовтнева вулиця — колишня назва Слобідської вулиці в смт Велика Писарівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Черешневої вулиці в місті Глухів.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Незалежності в місті Дружба.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Григорія Мацейка в місті Конотоп.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Зелінського в місті Кролевець.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Незалежності в місті Охтирка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Слобідської вулиці в місті Путивль.
Жовтнева вулиця — колишня назва Троїцької вулиці в смт Свеса.
Жовтнева вулиця — колишня назва Набережної вулиці в місті Середина-Буда.
Жовтнева вулиця — колишня назва Покровської вулиці в місті Суми.
Жовтнева вулиця — колишня назва Троїцької вулиці в місті Шостка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Калинової вулиці в смт Ямпіль.

Харківська область 
Жовтнева вулиця — колишня назва Джерельної вулиці в смт Андріївка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Софіївської вулиці в смт Бабаї.
Жовтнева вулиця — колишня назва Стадіонної вулиці в смт Безлюдівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Центральної вулиці в смт Березівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в місті Богодухів.
Жовтнева вулиця — колишня назва Світлої вулиці в смт Борова.
Жовтнева вулиця — колишня назва Осінньої вулиці в смт Буди.
Жовтнева вулиця — колишня назва Стадіонної вулиці в місті Валки.
Жовтнева вулиця — колишня назва Студеної вулиці в смт Васищеве.
Жовтнева вулиця — колишня назва Сонячної вулиці в смт Великий Бурлук.
Жовтнева вулиця — колишня назва Зеленогайського проспекту в смт Високий.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля в місті Вовчанськ.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Гната Хоткевича в місті Дергачі.
Жовтнева вулиця — колишня назва Стадіонної вулиці в смт Донець.
Жовтнева вулиця — колишня назва Хліборобської вулиці в смт Зачепилівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Квіткової вулиці в смт Зідьки.
Жовтнева вулиця — колишня назва Горіхової вулиці в смт Коротич.
Жовтнева вулиця — колишня назва Осінньої вулиці в смт Кочеток.
Жовтнева вулиця — колишня назва Соборної вулиці в місті Красноград.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Захисників Вітчизни в місті Куп'янськ.
Жовтнева вулиця — колишня назва бульвару Шевченка в місті Лозова.
Жовтнева вулиця — колишня назва Княжої вулиці в місті Люботин.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Богдана Ступки в смт Мала Данилівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Конституції в місті Мерефа.
Жовтнева вулиця — колишня назва Серпневої вулиці в смт Панютине.
Жовтнева вулиця — колишня назва Світанкової вулиці в місті Первомайський.
Жовтнева вулиця — колишня назва Серпневої вулиці в смт Пересічне.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Конституції в смт Печеніги.
Жовтнева вулиця — колишня назва Соборної вулиці в місті Південне.
Жовтнева вулиця — колишня назва Покровської вулиці в смт Пісочин.
Жовтнева вулиця — колишня назва Успенської вулиці в смт Покотилівка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Заводської вулиці в смт Приколотне.
Жовтнева вулиця — колишня назва Веселої вулиці в смт Рогань.
Жовтнева вулиця — колишня назва Зоряної вулиці в смт Утківка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Кутаїської вулиці в місті Харків.
Жовтнева вулиця — колишня назва Сторожівської вулиці в смт Хорошеве.
Жовтнева вулиця — колишня назва Вишневої вулиці в смт Чкаловське.

Херсонська область 
Жовтнева вулиця — колишня назва Центральної вулиці в смт Асканія-Нова.
Жовтнева вулиця — колишня назва Київської вулиці в смт Білозерка.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Національної Гвардії в смт Високопілля.
Жовтнева вулиця — колишня назва Козацької вулиці в смт Каланчак.
Жовтнева вулиця — колишня назва Осінньої вулиці в смт Козацьке.
Жовтнева вулиця — колишня назва Новоселівської вулиці в місті Нова Каховка.
Жовтнева вулиця — колишня назва Покровської вулиці в смт Нововоронцовка.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Меліораторів в смт Чаплинка.

Хмельницька область 
Жовтнева вулиця — колишня назва Фабричної вулиці в місті Дунаївці.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Грушевського в смт Смотрич.

Черкаська область 
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в смт Вільшана.
Жовтнева вулиця — колишня назва Кривогреблянської вулиці в смт Драбів.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Василя Симоненка в місті Золотоноша.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Лесі Українки в смт Ірдинь.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Романа Шухевича в місті Кам'янка.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Тараса Шевченка в місті Сміла.
Жовтнева вулиця — колишня назва Паркової вулиці в місті Тальне.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Симона Петлюри в смт Цвіткове.
 Жовтнева вулиця — колишня назва Благовісної вулиці в Черкасах.
Жовтнева вулиця — колишня назва Національної вулиці в місті Шпола.

Чернігівська область 
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Соборності в місті Бахмач.
Жовтнева вулиця — колишня назва Володимирської вулиці в місті Борзна.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Свободи в місті Корюківка.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Чернігівський Шлях в місті Мена.
Жовтнева вулиця — колишня назва Купецької вулиці в місті Ніжин.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Барбарича в місті Остер.
Жовтнева вулиця — колишня назва Медової вулиці в смт Ріпки.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Сонячна у місті Сновськ.
Жовтнева вулиця — колишня назва вулиці Всеволода Ганцова в місті Чернігів.

Див. також 
 Жовтневий провулок
 Жовтнева (станція метро)

Вулиці в Україні